Петубастіс I — номарх 19-го ному Нижнього Єгипту з центром у Танісі.
 Петубастіс II — давньоєгипетський фараон.
 Петубастіс III (жрець Птаха)  (*21 листопада 121 — 14 лютого 76) — релігійний та державний діяч часів династії Птолемеїв, верховний жрець Птаха у Мемфісі за володарювання царів Птолемея IX, Птолемея X.
 Несісті-Петубастіс (*бл. 310 до н. е. — 250 до н. е.) — релігійний діяч часів династії Птолемеїв, верховний жрець Птаха у Мемфісі.